Чемпионат Бурунди по футболу или Премьер-Лига () — турнир среди профессиональных футбольных клубов Бурунди, разыгрываемый с 1972 года.

Клубы в сезон 2015/16

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Достижения по клубам

Примечания 

Футбол в Бурунди
Бурунди